Arsenal FC wist in het seizoen 2004/2005 van de Premier League zijn landstitel uit de vorige campagne niet te prolongeren, Chelsea was namelijk de nieuwe landskampioen. Arsenal eindigde als tweede op een kloof van twaalf punten en leed dit seizoen zijn eerste competitienederlaag sinds de 36ste speeldag van het seizoen 2002/2003. Nadien verloor het geen wedstrijd meer en tussendoor pakte het zijn dertiende landstitel in de clubgeschiedenis. Arsenal verloor op 24 oktober 2004 op het veld van Manchester United met 2–0. Hiermee kwam een einde aan een reeks van 49 competitiewedstrijden zonder nederlaag. Na deze nederlaag verloor Arsenal nog vier wedstrijden, terwijl Chelsea vier wedstrijden meer won dan de club. Tijdens het seizoen voerde men opnieuw een hevige strijd met Manchester United, zo werd de FA Cup gewonnen door Arsenal na een strafschoppenserie. Eerder namen beide teams het al tegen elkaar op in de FA Community Shield. Ook daarin was Arsenal de winnaar, de eindstand was 3–1. In de kwartfinale van de League Cup nam Manchester United revanche (1–0), al zou de FA Cup dus nog naar Arsenal gaan. In de UEFA Champions League was Arsenal opgedeeld in groep A en stootte het met PSV Eindhoven door naar de knock-outfase, waarin het op Bayern München is gebotst in de 1/16e finales. In competitieverband won Thierry Henry opnieuw de Premier League Golden Boot, dit seizoen scoorde hij 25 doelpunten. Dit seizoen staat bekend als dat van de ontdekking van de Spaanse spelverdeler Cesc Fàbregas, toen pas 16 à 17 jaar oud. Het was daarnaast het laatste seizoen van aanvoerder Patrick Vieira voor hij naar Inter Milan verhuisde. Dennis Bergkamp kreeg evenals Thierry Henry voorin het gezelschap van Robin van Persie, die overkwam van Feyenoord voor een som van £ 2.750.000.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2004-2005 deelnam.

Individuele prijzen 
 Premier League Golden Boot –  14. Thierry Henry – 25 doelpunten

Uitrustingen
Shirtsponsor: O2
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2004/2005 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

FA Community Shield 2004

FA Cup

Externe links
 Officiële site

2005
Engelse voetbalclub 2004/05